Surt (mythisch wezen), in de Noordse mythologie de vuurreus die in Muspelheim woont
Surtur (maan), een maan van Saturnus